Хантер има више значења:
 Хантер (Мисури)
 Хантер (Охајо)
 Хантер (Тенеси)
 Хантер (Њујорк)
 Хантер (Арканзас)
 Хантер (Канзас)
 Хантер (Оклахома)
 Хантер (Северна Дакота)
 Хантер (река)